IV Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях проходили в городе Инчхон (Республика Корея) с 29 июня по 6 июля 2013 года. Первоначально игры должны были проходить в Дохе (Катар). Игры рассматривались как тестовое мероприятие предстоящих Азиатских игр 2014 года.

Страны-участники 
На Играх приняли участие 43 страны.

Календарь

Медальный зачет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте Олимпийского совета Азии

2013